Güell es un apellido histórico español muy presente arraigado históricamente en Cataluña, que proviene de la palabra catalana "esgüell", que sirve para designar los chillidos de animales domésticos tales como las ovejas.

Personas destacadas 
Personas destacadas con el apellido Güell:
 Güell i Ferrer, Joan. Industrial, político y economista.
 Güell Bacigalupi, Eusebi (1846-1918). Industrial y político, mecenas de Antoni Gaudí.
 Güell de Sentmenat, Carlos (1930-2012). Político.
 Güell López, Joan. Conde, marqués y empresario.
 Güell López, Santiago (1883-1954). Empresario y político.
 Güell Renté, José (1818-1884). Periodista.

Arquitectura 
 Bodegas Güell, conjunto arquitectónico histórico ubicado en Garraf, Cataluña (España).
 Colonia Güell, conjunto arquitectónico histórico ubicado Santa Coloma de Cervelló, Cataluña (España).
 Cripta de la Colonia Güell, iglesia ubicada en Santa Coloma de Cervelló.
 Joan Güell, escultura de Rossend Nobas ubicada en Barcelona.
 Palacio Güell, edificio modernista diseñado por Antoni Gaudí.
 Parque Güell, diseñado por Antoni Gaudí en Barcelona.
 Pabellones Güell, diseñado por Antoni Gaudí en Barcelona.

Otros usos 
 Güel, en aragonés escrito Güell, ubicado en la provincia de Huesca (España). 
 Güell, río que transcurre por la comarca de Gerona (España). 
 Güell, Baronía, título nobiliario español.
 Güell, Vizcondado, título nobiliario español.
 Güell, Condado, título nobiliario español.

Referencias